Мяо (Miao) — китайская фамилия (клан), входящая в Сто фамилий. Кантонское произношение — Миу (Miu). Вьетнамское — Мьеу (Miêu). Имеет два варианта:
 苗 — 1) всходы, ростки, саженцы; 2) народность мяо.
 繆 — гл. связывать, переплетать.

Известные Мяо 
 Мяо Жуйлинь (род. 1964) — политический деятель Китая.
 Мяо Тянь (1925—2005) — актёр Тайваня и Гонконга.
 Мяо Лицзе (род. 1981) — китайская баскетболистка, выступающая за клуб «Шэньян Голден Лайонс» и национальную команду Китая.
 Мяо Фэн (1540—1613) — буддистский монах и архитектор.
 Миу, Кхиувай 苗僑偉 (кантонск.: Michael Miu Kiu-Wai) — киноактёр в Гонконге.
 Мяо, Мяо (繆繆) (род. 1981) — австралийский настольный теннисист китайского происхождения, уроженец города Тяньцзинь, участник Пекинской олимпиады.
 Мяо, Нора (苗可秀, род. 1952) — гонконгская актриса.
 Мяо (полное имя: Михо Миядзаки) — японский идол, певица, участница поп-группы AKB48.